Rio Inn, um rio afluente do Danúbio que passa por três países: Suíça, Áustria e Alemanha.
Distrito de Inn, um dos 11 distritos do cantão de Grisões na Suíça.